Sesam har flera betydelser:

Sesam (växt) – arten Sesanum indicum inom familjen sesamer
Sesam (TV-program) –  amerikansk pedagogisk dock-TV-serie för barn
Svenska Sesam – svenskt barnprogram i 30 avsnitt, inspelat 1981
Sesam (studentförening) – studentsektion vid Örebro universitet
Sesam på lätt svenska – nyhetstidning som kommer ut en gång i veckan
Sesam (tidskrift) – litterär tidskrift som utkom 1946-1947 
Sesam (sökmotor) – sökmotor som ingick i den norska mediekoncernen Schibsted
Sesam (radioprogram) – en föregångare till Vetandets värld

Se även 
 "Sesam, öppna dig" – trollformel i sagan om Ali Baba och de fyrtio rövarna
 Sesamväxter – familj av växter
 Sesamer – släkte av växter